CIPS puede referirse a:

 Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (Cuba)
 Sistema Internacional de Pagos de China (Sistema Internacional de Pagos de China)
 International Conference on Integrated Power Electronics Systems